Lixian, även romaniserat Lihsien kan syfta på:

Kina
 Li, Baoding – ett härad i Hebei-provinsen
 Li, Longnan – ett härad i Gansu-provinsen
 Li, Changde – ett härad i Hunan-provinsen
 Li, Ngawa – ett härad i Sichuan-provinsen
 Lixian (köpinghuvudort i Kina, Beijing Shi, lat 39,56, long 116,45)

WP:Projekt Kina